Seznec puede hacer referencia a:

Personas 
Jean Seznec  (1905–1983), historiador francés.
Christian Seznec (1952-), ciclista francés.
Reynald Seznec (1953-), presidente de la compañía francoitaliana Thales Alenia Space.
Marie Seznec Martinez (1958-2015), modelo francesa.
Guillaume Seznec, imputado y encarcelado por el caso Seznec, un controvertido caso judicial francés de 1923-1924.

Miscelánea 
Caso Seznec, controvertido caso judicial francés de 1923-1924.
L'Affaire Seznec, telefilm francés de 1993 inspirado en el caso homónimo.